Бомбарда (музика)
 Бомбарда (артилерія)
 Бомбарда — техніка рибної ловлі.
 Бомбарда — історичний різновид вітрильних плоскодонних торгових суден, що застосовувалися в Італії